

Geografia 
Francia
 Alban  – comune nella divisione di Tarn, nella regione dell'Occitania 
 Cantone di Alban – divisione amministrativa dell'Arrondissement di Albi

Germania
 Sankt Alban – comune del Land della Renania-Palatinato

Messico
 Monte Albán – sito archeolofico

Musica 
 Dr. Alban – cantante e produttore discografico nigeriano naturalizzato svedese

Nomi 
 Alban – variante del nome Albano

Sport 
 Robert Alban – ciclista su strada e ciclocrossista francese

Pagine correlate 

 Saint-Alban
 Albán
 Albano